Sezon 2006 w British GT – czternasta edycja serii wyścigowej British GT Championship. Sezon rozpoczął się 3 kwietnia na torze Donington Park, a zakończył się 3 października na torze Brands Hatch, po rozegraniu 16 rund.

Kalendarz wyścigów

Klasyfikacja kierowców

N-GT

GT Cup

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona British GT

2004
2004 w sportach motorowych
2004 w Wielkiej Brytanii
2004 w Irlandii